Desa Margasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 107,71), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,57, long 107,50), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,31, long 107,34), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,28, long 106,50), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,02, long 108,62), 
 Desa Margasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar